Xyphosia är ett släkte av tvåvingar. Xyphosia ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Borrflugor
Xyphosia